Příjmení Skrbek nese více různých osobností:

 Jaroslav Skrbek (1888–1954) – český grafik a malíř
 Josef Skrbek (1866–1928) – český ortoped a dermatolog
 Milan Skrbek (* 1954) - český hokejista
 Pavel Skrbek (* 1978) - český hokejista, synovec Milana
 Lola Skrbková (1902–1978) – česká herečka, divadelní režisérka, divadelní publicistka a pedagožka
 Milada Skrbková (1897–1935) – československá tenistka

variantní
 Ondřej Alois Ankwicz ze Skarbek-Poslawice – arcibiskup pražský, v literatuře někdy jmenován Alois Skrbek-Ankwicz

Česká příjmení